Наурат — коммуны в Германии.

 Наурат (Айфель)
 Наурат (Вальд)